William Barlow, arcidiacono anglicano e scienziato inglese, figlio del vescovo di Chichester
 William Barlow, decano della Cattedrale di Peterborough
 William Barlow, giornalista statunitense
 William Barlow, mineralogista britannico
 William Barlow, pioniere statunitense e fondatore della città di Barlow (Oregon)
 William Barlow, politico statunitense
 William Barlow, vescovo anglicano inglese
 William Barlow, vescovo anglicano inglese
 William Henry Barlow, fisico britannico
 William McKenzie Barlow, giocatore di hockey su ghiaccio canadese
 William Rudesind Barlow, educatore e rettore dell'English College di Douai
 William V. N. Barlow, architetto statunitense che progettò la William V. N. Barlow House di Albion (New York)
 William Walter Barlow, politico canadese